Hundertpfund ist der Nachname folgender Personen:

 Liberat Hundertpfund (1806–1878), österreichischer Maler
 Thomas Hundertpfund (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler